Мартин Филип Фалькеборн (; ) — шведский футболист, защитник  «Броммапойкарны».

Клубная карьера 
Начинал заниматься футболом в «Экерё». В 10-летнем возрасте попал в академию структуру «Броммапойкарны», где прошёл путь от детских и юношеский команд до основной. 1 ноября 2010 года впервые попал в заявку на матч чемпионата Швеции с «Мальмё», но на поле не появился. В начале 2011 года на правах аренды перешёл в «Акрополис», за который провёл 8 матчей в первом дивизионе. По возвращении из аренды провёл первую игру за основно1 состав «Броммапойкарны». 10 июня 2012 года в матче Суперэттана Фалькеборн появился на поле на 84-й минуте вместо Набиля Бауи, забившего два мяча. По итогам сезона клуб занял первое место в турнирной таблице и вышел в Алльсвенскан. 7 апреля 2013 года в матче с «Гётеборгом» дебютировал в чемпионате Швеции.

25 марта 2015 года перешёл в норвежский «Эгерсунн», заключив с ним контракт на один год, с возможностью продления ещё на один. В его составе провёл 25 матчей и забил один мяч, выступая во втором дивизионе. В августе того же года заключил контракт с «Лиллестрёмом», который начинал действовать с начала следующего года. В первой половине сезона регулярно попадал в заявку команды на матчи чемпионата Норвегии, но на поле не появлялся. В июле 2016 года для получения игровой практики отправился на правах аренды в «Улленсакер».

В январе 2017 года на правах аренды перешёл в шведский «Фрей». За сезон принял участие в 16 матчах, в которых забил четыре мяча. Один из мячей был забит в стыковом матче с «Акрополис», что принесло «Фрею» победу в двухматчевом противостоянии и сохранило место в Суперэттане. В конце сезона клуб продлил аренду защитника ещё на один год. Затем Фалькеборн выступал за «Сюрианску» и «Акрополис».

23 декабря 2020 года вернулся в «Броммапойкарну». Первую игру после возвращения в клуб провёл 10 апреля 2021 года против «Сандвикена». По итогам сезона провёл 18 матчей и забил один мяч, а команда заняла первое место и напрямую поднялась в Суперэттан. Спустя год «Броммапойкарна» за несколько туров до финиша заняла первое место в турнирной таблице и вышла в Алльсвенскан.

Достижения 
Броммапойкарна
 Победитель Суперэттана: 2012, 2022

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте fotbolltransfers.com 
 Профиль на сайте lagstatistik.se 

Футболисты Швеции
Игроки ФК «Броммапойкарна»
Игроки ФК «Акрополис»
Игроки ФК «Эгерсунн»
Игроки ФК «Улл/Киса»
Игроки ФК «Фрей»
Игроки ФК «Сюрианска»